Bomu peut être :
 Bomu, langue du Burkina Faso et une des langues nationales du Mali ;
 Bomu ou Mbomou, rivière séparant la République centrafricaine et la République démocratique du Congo.